Амадеус се може односити на:

Рамбо Амадеус, српски певач
Амадеус бенд, српски поп бенд
Волфганг Амадеус Моцарт, познати музичар
Амадеус (језеро), највеће слано језеро у области око Улуруа